Kamienica Pieniążków – kamienica przy ulicy Brackiej w Krakowie
 Kamienica Pieniążków – kamienica przy ulicy Marii Konopnickiej w Przeworsku